Das Portugal Masters ist ein professionelles Golfturnier der Männer, das zum ersten Mal im Oktober 2007 gespielt wurde. Es wird gemeinsam von der DP World Tour und dem Portuguese Tourist Board (ITP) veranstaltet. Mit einem Preisgeld von bis zu drei Millionen Euro (aktuell: 1,5 Millionen Euro) wurde es zum teuersten Golfturnier des Landes und zählte damit zu den begehrteren Turnieren der DP World Tour. Austragungsort ist der von Arnold Palmer gestaltete Golfplatz im Oceânico Victoria Golf Club in Vilamoura.

Siegerliste 

° wetterbedingt auf 2 Runden verkürzt.

Weblinks 
 Berichterstattung 2013 auf der offiziellen Seite der European Tour (englisch)

Einzelnachweise 

Golfturnier
Golf (Portugal)
Sportveranstaltung in Loulé